Белев — фамилия; имеет женскую форму Белева.
 Белев, Александр (1900—1945) — болгарский политик и государственный деятель, юрист.
 Белев, Гёнчо (1889—1963) — болгарский писатель. Белев, Никола (1930—2020) — болгарский учёный в области ветеринарной медицины, иностранный член РАН (2014).

 См. также 
 Белев-Дол — село в Болгарии.
 Белёв (значения)